

Жуковське сільське поселення — сільське поселення, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Жуковське сільське поселення — сільське поселення, Торбеєвський район, Мордовія